Tanda puede hacer referencia a:

Una tanda, sucesión de eventos o repetición de acciones (p. ej., tanda de penaltis);
Tanda, comuna del departamento nigerino de Gaya;
Tanda, departamento de la región marfileña de Gontougo;
Tanda, barrio del municipio español de Ponga (Asturias).